Sabalia fulleborni är en fjärilsart som beskrevs av Karsch. Sabalia fulleborni ingår i släktet Sabalia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
fulleborni